Johnston puede referirse a los siguientes artículos:

Personas

Oficiales confederados estadounidenses 
 Joseph E. Johnston
 Albert Sidney Johnston
 James D. Johnston

Músicos 
 Danny Johnston, guitarrista de Los Mirlos.

Lugares 
 Johnston (Pembrokeshire), Gales

Estados Unidos 
 Johnston, atolón en medio del océano Pacífico, a 1300 km al suroeste de las islas Hawái.
 condado de Johnston, en el estado de Oklahoma.
 condado de Johnston, en el estado de Carolina del Norte.
 pueblo de Johnston, en el estado de Carolina del Sur
 Johnston (Iowa)
 Johnston (Rhode Island)